Het WTA-tennistoernooi van Katowice (officieel BNP Paribas Katowice Open) van 2013 vond plaats van 8 tot en met 14 april 2013 in het Spodek in de Poolse plaats Katowice. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte gravel-banen.

Samenvatting 
Enkelspel – Het tweede reekshoofd Roberta Vinci uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Tsjechische Petra Kvitová in twee sets. Het was Vinci's achtste WTA-titel, de eerste van 2013. De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Janette Husárová, sneuvelde al in de eerste ronde. Het ongeplaatste Spaanse duo Lara Arruabarrena Vecino / Lourdes Domínguez Lino won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Ioana Raluca Olaru en Valerija Solovjeva in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Domínguez Lino had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Arruabarrena Vecino geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Katowice 2013
Katowice